Kruif ist der Name folgender Personen:
 Mart de Kruif (* 1958), niederländischer Generalleutnant
 Paul de Kruif (1890–1971), amerikanischer Mikrobiologe